

Плейнвілл — місто, штат Коннектикут
 Плейнвілл — місто, штат Джорджія
 Плейнвілл — місто, штат Індіана
 Плейнвілл — місто, штат Канзас
 Плейнвілл — місто, штат Массачусетс
 Плейнвілл — селище, штат Іллінойс
 Плейнвілл — переписна місцевість, штат Огайо

Див. також 
 Пленвіль ()